Кидюга:
 Кидюга (посёлок) — посёлок в Устьянском районе Архангельской области, административный центр Синицкого сельского поселения
 Кидюга (река) — река в Устьянском районе Архангельской области, приток реки Устья